Никанор, мушко име грчког порекла у значењу: „који види победу, од нике - победа и орао - видети“ (по Шимундићу), односно „победник људи“ (по Библијском лексикону). Постоји и варијанта Никанур.

Од тог имена изведено је презиме Никаноровић и такође бројна скраћена имена: Ника, Нике, Ники, Нико, Никан, Никица; Нина, Нине, Нино, Нинко; Нора, Ното, Норко.

Руско име 
Име Никанор постоји и у руском ономастикону. Од њега су изведена и два „имена по оцу“ (патронимици односно очества, на руском отчество): Никанорович (за мушкарца), Никаноровна (за жену); разговорно Никанорич.

И у руском су од тог имена изведена бројна умањена и скраћена мушка имена: Кана, Канаша, Каночка, Канушка, Кања, Кањка, Ника, Никаха, Никаша, Никашечка, Никашењка, Никашка, Никанка, Никаноха, Никанорка, Никанорша, Никанорушка, Никаноша, Никаношечка, Никаношењка, Никаношка, Никочка, Никоњка, Никанушка, Никусечка, Никусењка, Никусик, Никуска, Никусја, Никуша, Нора.

Библијске личности 
Три личности из Библије носе име Никанор:
 1) Сиријски војсковођа у доба Антиоха Епифана и касније у доба Деметрија; мрзитељ јевреја. Победио га и убио Јуда Макабејац.
 2) Месни управитељ на Кипру.
 3) Један од ђакона.

Античке личности 
 То име носио је и грчки граматичар из Александрије Никанор Стигматиас (Νιχανωρ Στιγμτίας). Живео је у II. веку Бавио се проблемима интерпункције, нарочито у Хомеровим делима. По интерпункцији (στιγμή) је добио надимак Стигматиас).

 Име Никанор (? - 310. п. н. е.?) имао је и македонски официр у служби самозваног регента Антигона I. Једнооког.

Монашко име 
Никанор је једно од имена које се даје православним монасима у тренутку замонашења, нпример Никанор Грујић, Никанор Поповић или Никанор (Клементьевский).

Грчка имена
Руска имена

es:Nicanor
fr:Nicanor
ja:ニカノル
pl:Nikanor
fi:Nikanor